Закаріадзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Закаріадзе Бухуті Олександрович (1913–1988) — радянський актор театру і кіно.
 Закаріадзе Серго Олександрович (1909–1971) — радянський актор театру і кіно.

Грузинські прізвища